

Australia 
 Manly – geograficzna nazwa dzielnicy Sydney w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Gmina Manly – jeden z 38 samorządów lokalnych wchodzących w skład aglomeracji Sydney, największego zespołu miejskiego Australii
 Manly – geograficzna nazwa dzielnicy Brisbane w stanie Queensland, w Australii

Nowa Zelandia 
 Manly – przedmieście Auckland na półwyspie Whangaparaoa, w Nowej Zelandii

Stany Zjednoczone 
 Manly – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Manly – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Moore

 Jezioro Manly – dawne jezioro w Dolinie Śmierci w Kalifornii